Europamästerskap 1991 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1991
Europamästerskapen i fälttävlan 1991
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1991
Europamästerskapen i konståkning 1991
Europamästerskapen i simsport 1991
Europamästerskapen i sprintsimning 1991
Europamästerskapet i basket för herrar 1991
Europamästerskapet i basket för damer 1991
Europamästerskapet i fotboll för damer 1991
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1991
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1991
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1991
Europamästerskapet i ishockey för damer 1991